Dot bzw. dot steht für:
 das kleinste, auf Ausgabegeräten von Computern darstellbare grafische Element, siehe Punktdichte
 Patenkind (veraltet), siehe Pate #Dialektale, altertümliche und sonstige Bezeichnungen
 Dot., kanadisch-US-amerikanische Zeichentrickserie
 Dot (Kentucky), Unincorporated Community im Logan County
 Dot Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Dot Cycle and Motor Manufacturing Company, britischer Motorradhersteller
 Dot Island, Insel vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Dot-Kliff, ein Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Dot Peak, ein Berg in der Ross Dependency, Antarktika

dot steht für:
 die Dateierweiterung für Dokumentvorlagen in Microsoft Word, siehe Microsoft Word #Dateiformat
 Dass (Sprache) (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache in Nigeria

Dot ist der Familienname folgender Personen:
 Pedro Dot (1885–1976), spanischer Rosenzüchter

DOT steht für:
 Danu Oro Transportas, litauische Fluggesellschaft, siehe DOT LT
 Department of Transportation, das Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten
 DOT-Nummer auf Autoreifen zeigt u. a. deren Produktionsdatum
 Deutsche Organisierte Tätowierer, ein Berufsverband
 Dutch Open Telescope, optisches Sonnenteleskop auf La Palma
 DOT (GraphViz), Markup-Sprache für das Open-Source-Programmpaket Graphviz
 Bahnhof Oschatz (DS100-Code)

DoT steht für:
 Days of Thunder, eine LAN-Party in Österreich, siehe DoT-LAN
 DNS over TLS, Netzwerkprotokoll für DNS-Anfragen über einen verschlüsselten TLS-Kanal

Siehe auch:
 Dod
 Doht
 Doth
 Dott

Abkürzung